Alésia est le nom d'une cité et d'un oppidum gaulois (agglomération habitat historique fortifié) appartenant au peuple celtique des Mandubiens. La ville fut le lieu, en 52 av. J.-C., de la bataille et du siège d'Alésia.

L'identification du site a fait l'objet de nombreux débats entre savants au cours du  ; l'historiographie du débat sur la localisation d'Alésia est ainsi un champ riche de témoignages sur les processus d'élaboration de la connaissance en archéologie et en histoire ancienne.

Le site archéologique d'Alésia fait, depuis plusieurs années, partie d'un établissement public accueillant le public autour d'un centre d'interprétation du patrimoine, le MuséoParc Alésia.

Lieux 

  ;
 Alésia, une station du métro de Paris, sur la ligne 4 ;
 Gare des Laumes - Alésia, située sur le territoire de la commune de Venarey-les-Laumes (Côte-d'Or), à trois kilomètres d'Alise-Sainte-Reine, identifié comme lieu du siège d'Alésia.

Musique 
 Alésia, Une chanson du groupe de metal celtique Eluveitie, sur l'album Helvetios ;
 Alésia, un morceau instrumental du groupe de speed metal français ADX figurant sur l'album La Terreur sorti en 1986.

Voir aussi 

Alésia